Плочица може бити:

 Плочица, мала плоча
 Керамичка плочица, грађевински материјал.

или:

 Плочица (Ковин), насеље у општини Ковин, Република Србија
 Плочица (острво), острво у Јадранском мору